La Copa CEV puede referirse a dos torneos:

 Copa CEV, competición masculina europea de voleibol.
 Copa CEV, competición femenina europea de voleibol.